13. etape af Tour de France 2022 var en 192,6 km lang  med 2114 højdemeter, som blev kørt den 15. juli 2022 med start i  og mål i . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.05.

Danske Mads Pedersen fra  var første rytter som i udbrud da etapen blev givet fri ved kilometer 0. Dette blev dog hentet igen, men Pedersen forsøgte flere gange. Til sidst slap han afsted med seks andre ryttere. Da etapen skulle afgøres, var der kun tre ryttere tilbage, og her var danskeren hurtigst, og sikre den tredje danske etapesejr ved denne udgave af Tour de France. Udover etapesejren blev Mads Pedersen også kåret til den mest angrebsivrige rytter.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Warren Barguil () – stillede ikke til start på grund af corona-smitte.
  Victor Lafay () – gennemførte ikke etapen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

13